Die NBA-Saison 2018/19 war die 73. Spielzeit der National Basketball Association. Die Hauptrunde ("Regular Season") begann am 16. Oktober mit dem Heimspiel der Boston Celtics im TD Garden gegen die Philadelphia 76ers. Das NBA All-Star Game fand am 17. Februar 2019 im Spectrum Center in Charlotte, North Carolina statt, das Ende der Hauptrunde war für den 10. April 2019 angesetzt, bevor am 13. April die Play-offs begannen. Die Toronto Raptors gewannen durch einen Sieg im Finale über Vorjahresmeister Golden State Warriors erstmals den Titel.

Off-Season

NBA-Draft 

Die NBA-Draft 2018 fand am 21. Juni 2018 im Barclays Center in Brooklyn, New York statt.

Regular Season 
Am 16. Oktober 2018 eröffneten die Boston Celtics die Hauptrunde mit einem Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers.

Spielerwechsel 
 Am 12. November wurde Jimmy Butler von den Minnesota Timberwolves unter anderem für Dario Šarić zu den Philadelphia 76ers getauscht.
 Ende November konnten sich die Utah Jazz per Trade Kyle Korver von den Cleveland Cavaliers sichern.
 Am 13. Dezember kam es zum Tausch von Trevor Ariza (Phoenix Suns) für Austin Rivers und Kelly Oubre Jr. (Washington Wizards)
 Ein „Blockbuster“-Deal wurde am 31. Januar zwischen den Dallas Mavericks und den New York Knicks eingefädelt. Kristaps Porzingis, Tim Hardaway, Jr., Courtney Lee und Trey Burke wechselten nach Dallas, wohingegen DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr., Wesley Matthews sowie zwei zukünftige Erstrunden-Picks nach New York gingen.
 Am letzten Tag vor der Trade-Deadline kam es noch zum Tauschgeschäft zwischen den Toronto Raptors und den Memphis Grizzlies. Für Marc Gasol wurden unter anderem Jonas Valanciunas und C. J. Miles nach Memphis geschickt.

Endstände 
DR = Divisionranking, CR = Conferenceranking, S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil

Monatliche Auszeichnungen 
Zu den Ausgezeichneten dieser regulären Saison gehörten:

Play-offs 
Alle Play-off-Runden werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

Saisonale Auszeichnungen

Weitere wichtige Daten 
 13. und 15. Dezember 2018: NBA-Gastspiele in Mexiko zwischen den Orlando Magic und den Chicago Bulls sowie den Utah Jazz.
 5. Januar 2019: Beginn der Kurzzeit-Vertragsphase.
 10. Januar 2019: Alle Verträge (mit Ausnahme von Zehn-Tages-Verträgen) sind ab sofort für den Rest der Saison garantiert.
 15. Januar 2019: Letzter Zeitpunkt für Two-Way-Verträge der NBA G-League.
 17. Januar 2019: NBA-Gastspiel in London zwischen den New York Knicks und den Washington Wizards.
 7. Februar 2019: Trade-Deadline.
 15. bis 17. Februar 2019: NBA All-Star Weekend.
 21. April 2019: Die NBA Early Entry Eligibility Deadline endet um 23.59 Uhr.
 14. Mai 2019: Draft-Lotterie für die NBA-Draft 2019. Die drei schlechtesten Teams bekommen dieselbe Anzahl an Losen.
 14. bis 19. Mai 2019: NBA Draft Combine 2019 in Chicago.
 10. Juni 2019: Die NBA Draft Early Entry Entrant Withdrawal Deadline endet um 17 Uhr.
 20. Juni 2019: NBA-Draft 2019.

Weblinks 
 Die Saison 2018/19 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 2018/19